Adilson Magrinho, nome artístico de Adilson Marques (Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1946) é um cantor e compositor brasileiro, que atuou em várias escolas de samba.

Bibliografia
FERNANDES, Otair e SILVA, Inácio da Silva (Organizadores). Frutos da Terra: Sambas e Compositores Iguaçuanos. Rio de Janeiro: Núcleo LEAFRO (Laboratório de Estudos Afro-brasileiro e Indígenas), da UFFRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro), 2013.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores de samba